Rorschach ist:
 Rorschach, Stadt und politische Gemeinde im Schweizer Kanton St. Gallen
 Rorschach (schwäbisches Adelsgeschlecht), ritteradlige Familie im Dienst des Fürstabts von St. Gallen
 Bezirk Rorschach, ehemaliger Bezirk des Kantons St. Gallen
 Wahlkreis Rorschach, Untereinheit des Kantons St. Gallen
 Hermann Rorschach (1884–1922), Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker, Entwickler des nach ihm benannten „Tintenklecks-Tests“
 Rorschach (Band), US-amerikanische Hardcore-Punk-Band
 eine Figur aus dem Comic Watchmen, siehe Watchmen
 ehemaliger Name der Bodenseefähre Friedrichshafen

Siehe auch:
 Rorschachtest, für das nach Hermann Rorschach benannte psychodiagnostische Testverfahren
 Rorschach Test, US-amerikanische Industrial-Metal-Band
 Rorschacherberg, politische Gemeinde im Schweizer Kanton St. Gallen